Ape regina – individuo adulto, fertile, femminile della colonia d'api; è normalmente la madre di tutte le api presenti nell'alveare
 Ape regina – in sociologia, termine riguardante cricche e gruppi sociali
 Ape regina (Queen Bee) – film del 1955 di Ranald MacDougall
 Una storia moderna - L'ape regina – film del 1963 di Marco Ferreri
 L'Ape Regina – personaggio dei fumetti Amalgam Comics